Суперкубок Македонії з футболу 2013 — 2-й розіграш турніру. Матч відбувся 28 липня 2013 року між чемпіоном Македонії Вардаром та володарем кубка Македонії Тетексом.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

Суперкубок Північної Македонії з футболу
Македонія